Järva-Jaani (en ) est une commune rurale d'Estonie située dans le comté de Järva. Elle s'étend sur  et a  habitants(01/01/2012).

Municipalité 
La municipalité regroupe un bourg et 9 villages :

Bourg
Järva-Jaani

Villages
Jalalõpe - Jalgsema - Kagavere - Karinu - Kuksema - Metsla - Metstaguse - Ramma - Seliküla

Voir aussi

Liens internes
Communes d'Estonie

Liens externes

  Site de la commune de Järva-Jaani

Références

Järva-Jaani